Segunda División B 1982/1983 var den 6:e säsongen sedan Segunda División Bs start.

Tabeller

Grupp 1

Grupp 2

Källor
 lafutbolteca.com

1982 i Andorra
1982 i Spanien
1983 i Andorra
1983 i Spanien
Fotbollssäsongen 1982/1983